Selce (pomanjševalnica od Selo) je pogosto krajevno ime.

Slovenija 

 Selce, Lenart, občina Lenart
 Selce, Litija, občina Litija
 Selce, Lukovica, občina Lukovica
 Selce, Pivka, občina Pivka
 Selce, Tolmin, občina Tolmin
 Selce, Vojnik, občina Vojnik
 Selce nad Blanco, občina Sevnica
 Selce pri Leskovcu, občina Krško
 Selce pri Moravčah, občina Moravče
 Selce pri Špeharjih, občina Črnomelj
 Dolenje selce, občina Trebnje
 Gorenje selce, občina Trebnje
 Spodnje selce, občina Šmarje pri Jelšah
 Zgornje selce, občina Šentjur
 Selce, del mesta Celje

Hrvaška 
 Selce, Crikvenica
 Selce Žumberačko, občina Samobor
 Malo Selce, občina Skrad
 Veliko Selce, občina Skrad

Italija 

 Cave di Selz / Selce, naselje med Tržičem in Ronkami v Italiji
 Cladrecis / Selce (Seuce`), vas v Beneški Sloveniji v Italiji

Glej tudi 
 Selca (razločitev)
Selo (razločitev)
Sela (razločitev)

Naselja v Sloveniji
Naselja na Hrvaškem